Highwood (Devon), een plaats in Devon, Engeland.
 Highwood (Dorset), een plaats in Dorset, Engeland.
 Highwood (Essex), een plaats in Essex, Engeland.
 Highwood (Hampshire) een plaats in Hampshire, Engeland.
 Highwood (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois.
 Highwood (Montana), een plaats in de Amerikaanse staat Montana.
 Highwood (New Jersey), een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey.
 Highwood (Worcestershire), een plaats in Worcestershire, Engeland.
 Highwood (Calgary), een buurt in Canadese stad Calgary.
 Highwood (rivier), een rivier in Alberta, Canada.